Национальный чемпионат I 1935/1936 () — 33-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1935/1936
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1935 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1936 году